Bonnin ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Bonnin (1939–2009), philippinischer Schauspieler
 Eduardo Bonnín Aguiló (1917–2008), spanischer katholischer Aktivist und Autor
 Geraldine Bonnin, französische Leichtathletin
 Gertrude Bonnin (1876–1938), amerikanische Publizistin
 Jasmine Bonnin (* 1952), deutsche Sängerin und Liedermacherin
 Laurent Louis Adrian Bonnin (1865–1925), polnischer General
 Maylis Bonnin-Louis (* 1975), französische Rugbyspielerin
 Myriam Bonnin, französische Akkordeonistin
 Philippe Bonnin (* 1955), französischer Fechter
 Thomas Bonnin (* 1989), französischer Radrennfahrer

Siehe auch
 Bonini
 Bonin